La Supercoupe du Portugal 2009 () est la  trente-et-unième édition de la Supercoupe du Portugal, épreuve qui oppose le champion du Portugal au vainqueur de la Coupe du Portugal. Disputée le  au stade municipal d'Aveiro devant  spectateurs, la rencontre est remportée par le FC Porto aux dépens du Paços de Ferreira sur le score de 2-0.

Feuille de match

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football 2008-2009
 Coupe du Portugal de football 2008-2009

Notes et références

Liens externes 
  Portugal - Liste des vainqueurs de la Supercoupe sur www.rsssf.com

2009
Compétition de football à Aveiro
Face-à-face gagné par le FC Porto
FC Paços de Ferreira
Football au Portugal en 2009
Football en août 2009